Uzi peut désigner :
 Uzi, un pistolet mitrailleur israélien ;
 Uzi, une île de l'archipel de Zanzibar (Tanzanie).
 Da Uzi, un rappeur français d'origine congolaise
 Uzi, un rappeur français